Nos může být:

 nos – lidský tělesný orgán, útvar na obličeji
 Nos – opera od Dmitrije Šostakoviče z roku 1930
 Pepa Nos (Josef Nos, * 1949) – český písničkář
 (hovorově) příď, nejčastěji u nějakého dopravního prostředku (nos, špice, čumák letadla, rakety apod.)
 nos (častěji pl. nosy) – hovorové označení pro nažky javoru
 (hovorově) intuice či předvídavost (mít na něco nos)
 zkosená část kladiva
 rozkazovací způsob od slovesa nosit
 Nos: Libro de la Resurrección – kniha Miguela Serrana

Ve významu zkratky NOS:
 Nitrous Oxide System – systém vstřikování oxidu dusného do motoru pro zvýšení výkonu
 National Ocean Service – vědecká agentura
 Nederlandse Omroep Stichting – holandská televizní a rozhlasová stanice
 New Orleans Saints – tým amerického fotbalu v USA
 Network operating system – síťový operační systém
 Nokia OS – operační systém mobilních telefonů

Externí odkazy